Влади́мир Жа́риков: Жариков, Владимир Михайлович (род. 1955) — российский писатель-сатирик.
 Жариков, Владимир Павлович (1931—2020) — русский скульптор.
 Жариков, Владимир Юрьевич (род. 1938) — советский каскадёр.